«Бытовия» () — польский футбольный клуб из города Бытув.
Клуб основан в 1946 году, домашние матчи проводит на стадионе МОСиР в Бытуве, вмещающем 2 043 зрителя.

История названий

История выступлений

Стадион клуба 
Домашняя арена команды была реконструирована в 2012 году. Достроены трибуны вдоль поля, главная трибуна получила навес. Рекорд посещаемости установлен в 2009 году в матче 1/8 финала Кубка Польши, когда собралось 5 000 зрителей на временных трибунах.

Состав команды 
июль 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о клубе
 Результаты команды

Футбольные клубы Польши
Поморское воеводство